Puri bezeichnet:
 Puri (Stadt), Stadt in Indien
 Puri (Distrikt), Distrikt in Indien
 Puri (Lebensmittel), indisches Fladenbrot
 Puri (Ethnie), indigenes Volk in Brasilien
 Puri (Sprache), Sprache der Puri in Brasilien
 einen Palast oder auf Bali einen Tempel in der indonesischen Sprache
 Puri (Angola), Stadt in Angola

Puri ist der Familienname folgender Personen:
 Amrish Puri (1932–2005), indischer Schauspieler
 Eino Puri (* 1988), estnischer Fußballspieler
 Madan Puri (1915–1985), indischer Schauspieler
 Madan Lal Puri (* 1929), indischer Mathematiker
 Nina Puri (* 1965), britische Buchautorin und Kreativdirektorin
 Om Puri (1950–2017), indischer Schauspieler
 Sander Puri (* 1988), estnischer Fußballspieler
 Tota Puri (~1815–?), indischer Asket

Siehe auch:
 Puri Purini